HMS „Abigail” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Abigail” – 4-działowy brander z lat 60. XVII wieku
 HMS „Abigail” – 3-działowy żaglowiec z początku XIX wieku, ex-duński „Hamadryad” zdobyty w 1812 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów